1 Korpus Zmechanizowany – 1 Korpus Zmechanizowany z dowództwem w Gdańsku-Wrzeszczu; 1951–1955
 1 Korpus Zmechanizowany – 1 Korpus Zmechanizowany z dowództwem w Bydgoszczy; 2001–2003